Павлоград — місто, Дніпропетровська область, Павлоградський район, районний центр
 Павлоград — селище, Луганська область, Сєвєродонецька міська громада